Улица Жарокова (; название с 1966 года) — улица в Алматы, расположена в Алмалинском и Бостандыкском районах города Алматы. Проходит от улицы Толе би до проспекта аль-Фараби, пересекает улицы: Богенбай батыра, Кабанбай батыра, Жамбыла, Шевченко, Курмангазы, проспект Абая, улицы Сатпаева, Жандосова, бульвар Бухар Жырау и улицу Тимирязева. Улица Жарокова начала формироваться в годы довоенных пятилеток в период интенсивной индивидуальной застройки столицы в междуречье рек Весновка и Карасу и формировалась в южном направлении в течение последующих лет.

Происхождение названия 

Изначально до апреля 1966 года именовалась 9-й линией, позже переименована в честь видного казахского поэта Таира Жарокова.

Архитектура и благоустройство 
Архитектурный облик представлен современными домами повышенной этажности, зданиями типового проектирования 50-60-х годов и частично одноэтажными домами с приусадебными участками под сады. Улица благоустроена, с широким дорожным полотном и интенсивным транспортным движением. В советские годы была озеленена и проложена оросительная арычная система.

По большей части улицы от улицы Толе би и до улицы Утепова проходили трамвайные пути. В 2018 году были демонтированы.

Примечательные здания и сооружения 
На улице Жарокова расположены: АО «Научный центр урологии имени Б. У. Джарбусынова», «Горводоканал».

Транспорт 
На улице проходил до 2015 года трамвайный маршрут. Функционируют 2 автобусных маршрута (19, от ул. Исиналиева до ул. Толе би и 56, от ул. Исиналиева до ул. Тимирязева).
 Ближайшая станция метро «Алатау».

Примечания 

Улицы Алма-Аты